Gunnarsholmen kan syfta på:

Finland 

 Gunnarsholmen, Pargas, Egentliga Finland, Åboland,

Sverige 

 Gunnarsholmen, Säffle, ö och fyrar,